Kaiserbahn werden genannt:
 die Bahnstrecke Hagenow Land–Bad Oldesloe (auch: „Kaiserstrecke“) in Mecklenburg-Vorpommern/Schleswig-Holstein
 der Teilabschnitt Goldap–Wehrkirchen der Bahnstrecke Gumbinnen–Goldap in Ostpreußen
 die Bahnstrecke Berlin–Wilhelmshaven über Stendal, Uelzen, Bremen